Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl asijský pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Pcheng z turnaje odstoupila pro zranění zad. Spoluhráčkou Sieové se stala Italka Flavia Pennettaová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Jansové-Ignacikové s Klepačovou.

Deblovou soutěž vyhrála nejvýše nasazená švýcarsko-indická dvojice Martina Hingisová a Sania Mirzaová, která ve finále přehrála ruské turnajové dvojky Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky tak získaly v probíhající sezóně druhou trofej. Hingisová si připsala 43. kariérní deblový titul na okruhu WTA Tour a posunula se na páté místo žebříčku WTA ve čtyřhře. Pro Mirzaovou to byl 24. deblový titul, jenž znamenal postup na třetí příčku světové klasifikace čtyřhry.

Nasazení párů 
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (tfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2015